Sárneczky steht für:
 Krisztián Sárneczky (* 1974), ungarischer Amateurastronom 
 (10258) Sárneczky, nach o. a. Person benannter Asteroid des Hauptgürtels